Wang Jian (generaal) (floruit 236-224), belangrijk Chinees generaal van de Qin-dynastie
 Wang Jian (dichter) (ca.766-831), Chinees dichter
 Wang Jian (Vroegere Shu) (847-918), stichter van de Vroegere Shu-dynastie
 Wang Jian (schilder) (ca.1598-1677), Chinees kunstschilder
 Jian Wang (cellist) (1968), Chinees cellist
 Wang Jian (powerlifter), Chinees powerlifter